Unbreakable (film) uit 2000 met Bruce Willis.
Unbreakable (Alicia Keys), nummer uit 2005.
Unbreakable (Scorpions), album uit 2004.
Unbreakable (Backstreet Boys), album uit 2007.
Unbreakable (Janet Jackson), album.